Le tournoi du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Osaka & Tokyo du 5 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

Primes et points

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Japon
1973 au Japon
Sport en octobre 1973